Васильев, Георгий:
 Васильев, Георгий Александрович (1922—1987) — полный кавалер ордена Славы.
 Васильев, Георгий Андреевич (1904—1974) — стоматолог, доктор медицинских наук, профессор.
 Васильев, Георгий Андрианович (1899—1975) — советский военачальник, генерал-майор.
 Васильев, Георгий Константинович (1916—1994) — советский военачальник, вице-адмирал.
 Васильев, Георгий Леонардович (род. 1957) — российский бард, предприниматель, продюсер.
 Васильев, Георгий Львович (1946—2014) — российский театральный режиссёр и актёр.
 Васильев, Георгий Митрофанович (1908—1981) — якутский советский писатель и литературовед.
 Васильев, Георгий Михайлович (1892—1949) — русский и советский театральный актёр и режиссёр, народный артист РСФСР.
 Васильев, Георгий Николаевич (1899—1946) — советский кинорежиссёр и актёр.
 Васильев, Георгий Пантелеевич (1905—1962) — советский колхозник. Участник Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда.